Höglandskasik (Cacicus uropygialis) är en fågel i familjen trupialer inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Höglandskasik behandlas numera normalt som monotypisk, med utbredning från Panama till Peru. Tidigare behandlades karmosingumpad kasik (Cacicus microrhynchus) som en underart till höglandskasik, och vissa gör det fortfarande.

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig.

Noter

Externa länkar

Trupialer
Fåglar i neotropiska regionen